Unter Phasentrennung versteht man:
 Separation von koexistierenden Phasen in heterogenen Gemischen durch technische Trennverfahren, siehe Gemischtrennung
 Entstehung koexistierender Phasen aus einer homogenen Mischphase durch eine Zustandsänderung, siehe Entmischung (Thermodynamik) 

Siehe auch:
 Phase (Materie), räumlicher Bereich mit gleichartigen physikalischen und chemischen Eigenschaften